Гиргас — фамилия. Известные носители:

 Гиргас, Павел Густавович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9779; 26 ноября 1855.
 Гиргас, Фёдор Христианович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 7618; 1 января 1847.
 Гиргас, Владимир Фёдорович (1835—1887) — русский лингвист, профессор-арабист.